Jan Vodňanský kan syfta på:

 Jan Vodňanský (omkring 1460 – omkring 1534), böhmisk teolog  och lexikograf
 Jan Campanus Vodňanský (1572–1622), böhmisk humanist, rektor vid Prags universitet
 Jan Vodňanský (född 1941) (1941–2021), tjeckisk skribent, sångare och skådespelare